Грецький і Римський Єгипет охоплює від 332 до н. е. по 642 р. н. е, і, як правило, поділяється на такі підперіоди:
 Елліністичний Єгипет (332–30 до н.е.)
 Римський Єгипет (30 до н.е. – 380 н.е.)
 Діоцез Єгипет (380–642 н.е.)